Аким Петрович Астрейко (; 1911—1978) — белорусский советский поэт, переводчик, журналист. Член Союза писателей СССР (1939). Известность получил как поэт-песенник, сатирик, детский писатель.

Биография 
Родился в крестьянской семье в деревне Песочная (ныне — Копыльский район, Минская область, Белоруссия). Окончил двухлетние учительские курсы при Минском педагогическом техникуме (1930), учился на литературном факультете в Минском педагогическом институте (1932—1934).

С 1930 года работал в газетах Полоцка, Орши, Горок, Минска (журналы «Калгаснік Беларусі», «Напагатове», газета «Літаратура і мастацтва»), преподавал белорусский язык и литературу на рабфаке. Во время Великой Отечественной войны — ответственный секретарь сатирической газеты-плаката «Раздавім фашысцкую гадзіну». В 1942 и в 1943 годах по заданию Белорусского штаба партизанского движения направлялся на оккупированную территорию Белоруссии.

В 1946—1948 годах — председатель Гродненского отделения Союза писателей Белорусской ССР, в 1948—1953 годы — ответственный секретарь журнала «Вожык».

Творчество 
Дебютировал в 1929 году стихами. Первый поэтический сборник «Слава жизни» () вышел в 1940 году. В 1943 году типография слуцкой подпольной газеты «Народны мсівец» выпустила сборник стихов «Слуцкий пояс» () (переиздан в 1964 году). Для произведений А. Астрейко характерна связь с фольклорной традицией, напевность.

А. Астрейко переводил на белорусский язык произведения народов СССР (А. Пушкина, Л. Толстого, В. Маяковского, А. Прокофьева, А. Твардовского). Автор текстов многочисленных популярных белорусских песен («Ой бацька мой, Нёман», «Песня пра Заслонова», «Шоўкавыя травы»).

Библиография

Поэтические сборники 
  («Слава жизни») (1940)
  («Слуцкий пояс») (1943)
  («Кремлёвские звёзды») (1945)
  («Добрый день») (1948)
  («Земля моя») (1952)
  («Песня дружбы») (1956)
  («Отец мой Нёман») (1961)
  («Сердце нараспашку») (1965)
  («Цвети, вереск») (1975)
  («Земная Слутчина») (1977)
  («Урожай тепла») (1978)
  («Память дорог») (1980)
  («Избранные произведения» в 2 томах) (1970, 1981)

Произведения для детей 
  (Стихотворная сказка «Ёлка») (1-е изд. 1949)
  (Поэма «Приключения деда Михеда») (1-е изд. 1956, 6-е изд. 2011)

Издания Анатоля Астрейко на русском языке 
 Астрейко, А. Приключения деда Михеда / А. Астрейко; пер. с бел. Ивана Бурсова. — Минск : Мастацкая літаратура, 1974. — 224 с.

Награды 
 Орден Красной Звезды
 Орден «Знак Почёта» (25.02.1955)
 Медали

Память 
 Имя А. Астрейко присвоено Копыльской центральной районной библиотеке.
 Именем поэта названа улица в Копыле.

Примечания

Литература 
 Прыходзька, П. На хвалях часу : кніга сардэчнай памяці / П. Прыходзька; рэд. В. М. Стральцова. — Мінск : Беларуская навука, 2005. — 181 с.

Ссылки 
 Анатолий Астрейко 

Члены Союза писателей СССР
Сатирики Белоруссии
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели Белоруссии
Поэты-песенники СССР
Поэты-песенники Белоруссии
Члены литературного объединения БелАПП